Jeux olympiques de Garmisch-Partenkirchen peut désigner les événements sportifs prévus, organisés ou en cours d'organisation à Garmisch-Partenkirchen, ville d'Allemagne :
 les Jeux olympiques d'hiver de 1936 ;
 les Jeux olympiques d'hiver de 1940 (annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale) ;